Miejscowości w USA:
 Bagley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Bagley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Bagley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Bagley – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Bagley (ang. Bagley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Bagley (ang. Bagley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
W Wielkiej Brytanii:
 Bagley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Bagley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)